Ристола́, Рістола () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 580 км на південний схід від Парижа, 210 км на північний схід від Марселя, 75 км на схід від Гапа.

Історія 

1 січня 2019 року Ристола і Абріє було об'єднано в новий муніципалітет Абріє-Ристола.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Ристола на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ристола на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхні Альпи